Contes ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Contes (Alpes-Maritimes) im Département Alpes-Maritimes
Contes (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais

Siehe auch:
 Conte
 Kanton Contes, Wahlkreis im Département Alpes-Maritimes